Борнуково — село в Бутурлинском районе Нижегородской области. Входит в состав Ягубовского сельсовета.

Село расположено на левом берегу реки Пьяны.

Название происходит от имени первопоселенца мордвина Борнука. На старинных картах обозначено как Бурнаково.

Достопримечательности 
В окрестностях села находится памятник природы Борнуковская пещера. Пещера сложена в основном сульфатными (гипс, ангидрит) и карбонатными породами.

В селе имеется промысел художественной резьбы по мягкому камню (камнерезная фабрика «Борнуковская пещера»). При фабрике имеется музей художественной резьбы по камню.

Транспорт 
Добраться до села можно прямым автобусом Нижний Новгород — Борнуково, а также рейсами Нижний Новгород — Гагино, Нижний Новгород — Большое Болдино (через Гагино) следующими с автовокзала Щербинки в Нижнем Новгороде.

Известные уроженцы 
 Антонов, Владимир Александрович — Герой Советского Союза.
 Пурихов, Виктор Иванович - скульптор, Заслуженный художник Российской Федерации, Лауреат премии города Нижнего Новгорода и премии генералиссимуса А. В. Суворова.
 Па́вел Ива́нович Гу́сев - народный художник РСФСР, скульптор, заслуженный деятель искусств РСФСР, член Союза художников СССР. Кавалер Ордена Ленина. Почётный гражданин Нижнего Новгорода.

Примечания 

Населённые пункты Бутурлинского района